Frugoni ist der Familienname folgender Personen:

 Arsenio Frugoni (1914–1970), italienischer Mittelalterhistoriker
 Carlo Innocenzo Frugoni (1692–1768), italienischer Dichter
 Chiara Frugoni (* 1940), italienische Mittelalterhistorikerin, Tochter von Arsenio
 Emilio Frugoni (1880–1969), uruguayischer Politiker, Jurist, Dichter, Essayist und Journalist
 Francesco Fulvio Frugoni, italienischer Schriftsteller
 Pietro Frugoni (1851–1940), italienischer General